Torrita di Siena – comune italiano in provincia di Siena
Torrita Tiberina – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
Torrita – frazione di Amatrice in provincia di Rieti
Passo della Torrita – valico dell'Appennino Centrale della provincia di Rieti